Wallingford kan syfta på:

 Wallingford, England – en stad i grevskapet Oxfordshire, Storbritannien
 Wallingford, Connecticut – en kommun i USA
 Wallingford, Iowa – en ort i USA
 Wallingford, Vermont – en kommun i USA